Il doppio del torneo di tennis Austrian Open 2006, facente parte dell'ATP Tour 2006, ha avuto come vincitori Philipp Kohlschreiber e Stefan Koubek che hanno battuto in finale Oliver Marach e Cyril Suk 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)
 Julian Knowle /  Jürgen Melzer (semifinali)

 František Čermák /  Leoš Friedl (primo turno)
 Martin Damm /  Petr Pála (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Austrian Open 2006